Да́ктиль ( «палец») — трёхдольный размер античной метрики из одного долгого и двух следующих за ним кратких слогов; в силлабо-тоническом стихосложении ему соответствует стопа из одного ударного слога и двух безударных за ним.

Примеры:

Ту́чки небе́сные, ве́чные стра́нники

Вы́рыта да́ктилем я́ма глубо́кая

Наиболее употребительные размеры русского силлабо-тонического дактиля — двухстопный (в XVIII веке), четырёх- и трёхстопный (с XIX века).

Название происходит от  — «палец». Палец состоит из трёх фаланг, первая из которых длинней остальных. Подобно этому дактилическая стопа состоит из трёх слогов, из которых первый ударный, а остальные безударные.

Популярная в 1920-е годы «рабочая теория происхождения ритма» связывала дактиль с ударными метрами, в частности с метром ударов молота.

 Другие трёхсложные размеры
 Амфибрахий
 Анапест

Примечания

Литература